USS Water Witch je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Water Witch (1845) 
 USS Water Witch (1847) 
 USS Water Witch (1851)

Water Witch